Freudengrund ist ein deutscher Ortsname:
 Freudengrund, bis 1933 Wessolygrund, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Piecuchy, Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Freudengrund, bis 1936 Wesely, Kreis Rosenberg O.S., Schlesien, seit 1945: Wesoła (Lasowice Wielkie), Ort im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln, Polen